La denominación Campo de Ledesma puede hacer referencia a:

 El Campo de Ledesma, una localidad del municipio de Villaseco de los Reyes, en la provincia de Salamanca, Castilla y León, España.
 La Tierra de Ledesma (también conocida como Campo de Ledesma), una comarca histórico-tradicional de la provincia de Salamanca, en Castilla y León, España.